Esta é uma lista dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro por área territorial. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram atualizados pela Portaria n° 177 de 15 de maio de 2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 19 de maio seguinte, tomando-se por base a divisão territorial do Brasil em 30 de abril de 2019.

Classificação

Ver também 
 Lista de municípios do Rio de Janeiro
 Lista de municípios do Rio de Janeiro por área urbana
 Lista de municípios do Rio de Janeiro por população
 Lista de municípios do Rio de Janeiro por IFDM
 Lista de municípios do Rio de Janeiro por IDH-M
 Lista de municípios do Rio de Janeiro por PIB

Ligações externas 
 

Area
Rio de Janeiro